Бёрьессон () — шведская фамилия. Известные носители:

 Бёрьессон, Иоган (1790—1866) — шведский драматург, писатель.
 Бёрьессон, Рейно (род.1929) — шведский футболист.